Louis Lallemant (1588-1635), prêtre et théologien français
 Louis Lallemant (1878-1848), homme politique français